Chuck Berkeley
 Charles Berkeley, 2. hrabia Berkeley